City of Heroes (CoH) — многопользовательская ролевая онлайн-игра, разработанная Cryptic Studios и изданная NCSOFT. Игра была запущена в Северной Америке 28 апреля 2004 года, а в Европе компанией NCsoft Europe 4 февраля 2005 года на английском, немецком и французском серверах. В игре игроки создавали супермощных персонажей, которые могли объединяться с другими для выполнения миссий и борьбы с преступниками, принадлежащими к различным бандам и организациям в вымышленном городе Парагон.

Двадцать три основных обновления для City of Heroes были выпущены до его закрытия. Последнее живое обновление, «Where Shadows Lie», было выпущено 31 мая 2012 года. 31 августа 2012 года NCsoft уволила свою команду разработчиков Paragon Studios, прекратив все производство City of Heroes с последним днем обслуживания 30 ноября 2012 года.

В апреле 2019 года был широко распространен исходный код, способный запускать сервер City of Heroes. Это позволило создать серверы City of Heroes вне прямой компетенции NCsoft и возродило интерес к игре, которая к тому времени уже более шести лет не разрабатывалась. По состоянию на февраль 2022 года NCsoft не перешла к закрытию серверов, основанных на этом исходном коде.

История создания 
31 октября 2005 года был выпущен первый сиквел игры, City of Villains (CoV), позволяющий игрокам играть за суперзлодеев. Дополнение не требовало запуска City of Heroes, но если у пользователя были обе игры, контент добавлялся в часть игры City of Heroes. 16 июля 2008 года NCsoft объединила контент двух игр вместе. Таким образом, игрок, который владел только City of Heroes, теперь мог играть в City of Villains, и наоборот. До этого для доступа к контенту любой игры требовалась покупка, но они были связаны одной учётной записью и абонентской платой.

6 ноября 2007 года NCsoft объявила о покупке интеллектуальной собственности City of Heroes/City of Villains и перевела персонал из Cryptic Studios в новое место Маунтин-Вью, Калифорния, для продолжения разработки игры. 14 апреля 2009 года новой студией стала Paragon Studios, которая поделилась с Cryptic Studios заслугами в разработке. Это привело к тому, что 22 апреля 2009 года City of Heroes стала доступна для скачивания в Steam вместе с другими играми NCsoft.

30 октября 2008 года NCsoft объявила о партнерстве с Transgaming Technologies, чтобы перенести как City of Heroes, так и City of Villains, а также все 13 дополнений на Mac OS X.

Релиз дополнения City of Heroes: Going Rogue был анонсирован 11 мая 2009 года. Эта часть игры была сосредоточена на альтернативной реальности Претории и включала новую систему выравнивания, позволяющую персонажам игроков переключаться между Героями и Злодеями, предоставляя персонажам доступ как к Городу Парагон из City of Heroes, так и к Островам Изгоев из City of Villains. Paragon Studios описала это как «[исследование] оттенков серого, которые лежат между Героями и Злодеями». Going Rogue был выпущен 17 августа 2010 года, а предварительные покупатели смогли поиграть 16 августа.

20 июня 2011 года Paragon Studios объявила, что они собираются перейти на гибридную модель подписки под названием City of Heroes: Freedom, добавив модель бесплатной игры. Специальные модели для бывших подписчиков будут называться Премиум-игроками, а нынешние подписчики станут VIP-игроками, которые получат доступ ко всему контенту в различных предстоящих обновлениях игры.

31 августа 2012 года Paragon Studios объявила, что она закрывается, и City of Heroes немедленно прекратит все выставления счетов и начнет процесс закрытия сервиса. Заявленным объяснением этого шага была «перестройка фокуса компании и издательской поддержки». 30 ноября 2012 года было указано как официальная дата завершения игры, и серверы были отключены в полночь по восточному времени. Многие игроки массово прибыли, чтобы выразить свой продолжающийся протест, поддержку и теплые слова прощания, включая благодарственные послания от разработчиков и модераторов, благодарящих своих фанатов за их поддержку и страсть к игре. Под руководством игроков игре были предприняты различные усилия, чтобы сохранить игру в рабочем состоянии после объявленной даты закрытия. В конечном счете, их усилия не увенчались успехом, и игра закрылась, как и планировалось.

Президент Missing Worlds Media Нейт Даунс объявил в сентябре 2014 года, что он представил заинтересованную сторону, которая хотела заключить сделку по восстановлению интеллектуальной собственности игры с сотрудниками NCsoft, что могло бы позволить выпустить финальную версию игры. Никакой дополнительной информации опубликовано не было, поскольку вовлеченные стороны находились под NDA. Попытка не увенчалась успехом из-за повторного использования Statesman и Ghost Widow в Master X Master.

15 апреля 2019 года появились новости о том, что частный сервер, основанный на City of Heroes, на момент его закрытия работал в секрете в течение многих лет. Три дня спустя исходный код, относящийся к серверу, был широко распространен, и на основе этого кода был быстро создан общедоступный сервер. В то время как предполагаемые угрозы, юридические или иные, привели к закрытию этого сервера 22 апреля, с тех пор на основе просочившегося кода было настроено несколько общедоступных серверов различными командами. По состоянию на конец декабря 2019 года NCsoft не предприняла никаких шагов для прекращения работы ни одного из серверов. Однако они сами возражали против распространения двоичных файлов контента City of Heroes.

Игровой процесс 
City of Heroes требовал создания персонажа, чтобы войти в виртуальный мир и пройти игру. После создания персонажа и выбора имени (игра проверит, было ли имя уже взято на сервере), игроки могут либо начать игру в изолированной обучающей зоне, либо пропустить обучение и начать в открытой низкоуровневой зоне. Уровень персонажа повышается за счет получения очков опыта от победы над врагами, выполнения миссий и исследования Зон, а затем возвращения к одному из различных именованных NPC, известных как Тренеры. Преимущества повышения уровня включали в себя больше здоровья, больше Способностей для выбора персонажа, больше слотов для выделения Улучшений для Способностей и большие запасы для Вдохновения (предметы быстрого использования) и Спасения (материалы для крафта). Если игрок терял все свое здоровье, он временно считался побежденным, и в этот момент его можно было оживить с помощью предмета, силы союзника или мгновенной телепортации в больницы на карте. После достижения 10-го уровня персонажа поражение игрока приводило к накоплению долга за опыт, что временно затрудняло получение дополнительного опыта.

Окружение игры, Paragon City для Героев и Rogue Isles для Злодеев, было разделено на разные зоны, доступ к которым осуществлялся через внутриигровые транспортные системы. Особо опасные зоны, называемые «Hazard» или «Trial» зонами, которые кишели большими группами врагов, были отмечены красным на внутриигровой карте и были намного опаснее обычных зон. Место Злодеев, Rogue Isles, состояло из островов, соединенных сетью паромов и вертолетов, в то время как Место Героев, Paragon City, состояло из регионов, разделенных гигантскими энергетическими «Военными стенами» (которые были оправданы в предыстории) и были соединены точками прямого доступа и городской транспортной системой стилизованный под легкорельсовый транспорт. Несколько зон были доступны как Героям, так и Злодеям; некоторые были зонами сотрудничества, в то время как другие были зонами «игрок против игрока» (PvP). В Претории, для персонажей, созданной в обновлении Going Rogue, отсутствовали Военные стены, что позволяло более или менее свободно перемещаться между областями.

Первоначально игроки перемещались по зонам трусцой или используя незначительную силу, увеличивающую скорость, такую как «Sprint». По мере того, как герои повышали свой уровень и накапливали больше сил, они могли выбирать из четырёх более скоростных способностей передвижения: Телепортация, Суперскорость, Суперпрыжки и Полёт.

По мере повышения уровня персонажей игроки могли выбирать новые способности из основных и дополнительных наборов способностей персонажа, установленных во время создания, или из общих резервуаров сил. Резервуары силы содержали четыре способности путешествий и другие уникальные, обычно утилитарные, способности, которые подпадали под такие категории, как Пригодность, Скрытность и Лидерство. Кроме того, по мере повышения уровня персонажей они получали доступ к новым функциям костюмов, включая возможность менять до пяти костюмов и открываемые части костюма, такие как накидки и ауры (открываются после миссий).

Квесты в игре были известны как миссии и получались через разные каналы, как правило, от различных NPC, которых игрок встречал в игре. Хотя миссии можно было выполнять в одиночку, у игрока была возможность создавать команды с другими персонажами, чтобы использовать сильные стороны и способности персонажей друг друга. Уровень используемых персонажей, размер команды и отдельная шкала сложности под названием Notoriety, выбранная игроком, — все это влияло на сложность миссии. Миссии могут принимать форму экземплярной арены, где игрок должен победить босса, спасти персонажей (NPC), взятых в заложники (иногда в форме миссий сопровождения), или искать в экземпляре определённый объект или несколько объектов (например, улики или обезвреживание бомб), в то время как другие миссии требуют, чтобы игроки побеждали определённое количество и типов мобов, в определённой области игры. Некоторые миссии являются частью сюжетных дуг, которые вовлекают игрока в более масштабное повествование, рассказывающее часть предыстории окружения. Task Forces (City of Heroes), Strike Forces (City of Villains) и Trials (оба) были особыми миссиями, которые можно было выполнять несколько раз, но только в составе команды, и должны были быть выполнены полностью, чтобы получить определённые награды за завершение, такие как способность изменить выбранную игроком силу и улучшения персонажа.

Совместная игра также приняла форму более крупных созданных игроками кланов, называемых Супергруппами, напоминающих группы из комиксов, такие как Лига Справедливости, Мстители или Братство мутантов. Игроки, входящие в Супергруппы, могли объединяться вместе или собираться на Базах (введено в City of Villains). Базы использовались для общественных встреч или размещения специальных предметов, используемых при создании изобретений, служили коллективным хранилищем предметов или восстановлением здоровья после его потери в подземном мире. Супергруппы, в свою очередь, могли бы создавать коалиции друг с другом для расширения сотрудничества. Коалиции, как правило, формировались для рейдов, показанных в игре.

Другой формой совместной игры была функция Sidekick, которая позволяла персонажам с разным уровнем опыта участвовать в игре вместе. Уровень опыта Sidekick будет временно повышен до уровня, близкого к уровню его партнера, а их здоровье и сила будут увеличены до их искусственного уровня, в то время как любой опыт или влияние, которые они получили, будут изменены до их первоначального уровня. Позже была добавлена обратная функция, известная как Exemplar, которая искусственно понижала уровень персонажа более высокого уровня (также удаляя доступ к способностям, недоступным на их новом уровне), но они зарабатывают опыт на своем первоначальном уровне, что полезно для устранения долгов или получения влияния, а не опыта. Для выпуска City of Villains эти функции — лакей и злодей. В выпуске 16 система была переработана таким образом, что она автоматически масштабировалась до «Якоря», которым был либо игрок команды, миссию которого команда должна была выполнить, либо лидер команды.

Игроки также могли устанавливать «leveling pacts», которые позволяли двум игрокам синхронизировать опыт, полученный их персонажами, хотя это было отключено в более позднем обновлении.

Другие особенности игры включали аукционные дома и создание изобретений, чтобы сделать персонажей более сильными или разблокировать дополнительные варианты костюмов. Релиз Architect дал игрокам возможность создавать собственные миссии с настраиваемыми врагами и макетами, в которые затем могли играть все остальные игроки. Дополнение Going Rogue позволило игрокам менять свой расклад, используя подсказки, собранные с побежденных врагов.

Создание персонажа 
При создании персонажа игрок сначала выбирает происхождение и архетип персонажа, затем первичные и вторичные наборы способностей. Затем был создан настоящий аватар с его костюмом. Затем у игрока был выбор настройки цветов его / её способностей. Наконец, игрок выбирал имя и мог при желании написать предысторию, чтобы добавить некоторую изюминку персонажу, а также создать индивидуальный боевой клич.

Было пять происхождений, которые игрок мог выбрать для своего персонажа, которые диктовали, какой тип улучшений может использовать персонаж, влияли на то, с какой единственной силой ближнего боя они начинают (в дополнение к силам, полученным из их основных и вторичных наборов сил), и влияли на различные группы врагов, против которых поднимался персонаж. Эти происхождения были следующими:

 Природа: Силы, полученные в результате тренировки тела, оружия или врожденных способностей, если персонаж не является человеком
 Магия: Силы, полученные с помощью магического предмета, магических заклинаний или мистического существа
 Наука: Силы, полученные с помощью каких-либо научных средств, будь то намеренно или случайно
 Мутация: Силы, полученные в результате изменения генетики, проявляющиеся в любой момент их жизни.
 Технология: Силы, полученные с помощью высокоразвитых технологий

Специальное «Воплощенное» происхождение было запрограммировано для различных NPC в игре, которые получили силы из вымышленного Колодца Фурий. «Система воплощения» добавила дополнительные способности, из которых игрок мог что-то выбрать после завершения сложных миссий.

Существовало пять основных архетипов героев, которые влияли на выбор силы персонажа и командную роль на протяжении всей игры. Бластеры были универсальными наносителями урона, способными сражаться на короткой или большой дистанции против одного или нескольких противников, но имели относительно мало здоровья. Контролеры были хороши в том, чтобы помешать врагам двигаться или действовать, вызывая статусные эффекты, а также обладая призывами домашних животных. Защитники могли переломить ход битвы, ослабив вражеские атаки (дебаффы) и усилив союзников (баффы). Скрапперы были бойцами ближнего боя с большей вероятностью критических попаданий против сильных противников, таких как боссы. Танкисты обладали отличной защитой и способностью принимать удары за команду, а также способностью настраивать агро на них.

Существовало также пять основных архетипов злодеев. Звери наносили все больший урон по мере того, как они атаковали или сами подвергались нападению. Разрушители могли наносить урон на расстоянии, с высокой вероятностью критических попаданий по раненым целям. Доминаторы атаковали врагов статусными эффектами и прямым уроном. Вдохновители вызывали, улучшали и контролировали боевых питомцев. Сталкеры были скрытными бойцами, наносящими критические удары, когда прятались или когда их сопровождала команда.

Были также два архетипа эпических героев, которые были разблокированы после достижения 20-го уровня (50-го уровня до выпуска 17) с другим персонажем-героем. Миротворцы были мирными симбиотическими инопланетянами, обладавшими силами, основанными на свете. Тени Войны были воинственными симбиотами, которые обычно были врагами Миротворцев, но изменили свои злые пути. Оба архетипа были способны трансформироваться в более наступательную или более оборонительную форму. Сторона злодея отразила это, с двумя разветвленными архетипами злодея, которые были разблокированы после достижения 20-го уровня (также 50-го уровня до выпуска 17) с другим персонажем-злодеем. Оба являются рядовыми солдатами злодейской группировки Арахнос (Солдаты и Вдовы), пытающейся сделать себе имя, каждый из которых имеет две различные специализации.

С выпуском 21 игроки теперь могли создать персонажа и пройти туториал, включающий разрушение Гэлакси-Сити Шиван, которое позволяло им выбирать своих персонажей, таких как героический Коррупционер или злодейский Бластер. Герои отправились в Парагон-Сити, а Злодеи отправились на Острова Разбойников. Персонажи, созданные с помощью Going Rogue, начинали игру в Претории и выбирали, быть ли Лоялистом, который следовал за императором Коулом, или быть в Сопротивлении, которое выступало против него. Однако в Претории все было не так черно-бело. С обеих сторон были добрые и злые люди, и, покидая Преторию на 20-м уровне, игроки могли выбрать своего персонажа либо Героем, либо Злодеем. Расклад также может быть изменён позже, позволяя Героям становиться Мстителями, прежде чем стать Злодеями, или Злодеям становиться Жуликами, прежде чем быть искупленными как Герои.

Виртуальные награды 
Как и в других MMORPG, в City of Heroes / Villains присутствовали различные предметы, которые были вознаграждением в игре. Тем не менее, многие из этих предметов были описаны как неосязаемые или потусторонние; такие как «inspirations» (временные усиления) или «inf» (сокращение от «influence», «infamy» или «information» для Героев, злодеев и преторианцев, соответственно, которое использовалось вместо денег), которые были абстрактными идеями в реальном мире. «Enhancements» — улучшения атрибутов в слотах — также охватывали целый ряд идей и предметов, от магических чар до технологических гаджетов и методов обучения. С выпуска 6, находясь в режиме супергруппы, который можно было включать и выключать, игроки накапливали очки престижа, которые использовались для улучшения базы супергруппы.

Выпуск 9 привнес в игру систему изобретений, которая позволяла персонажам комбинировать другие потерянные предметы, которые они взяли, и рецепты для создания различных товаров. Изобретенные улучшения могут обеспечить лучшие бонусы, чем обычные улучшения, в том числе установленные бонусы за включение изобретенных улучшений из того же набора в ту же мощность. Также можно было изобрести костюмы и временные способности ограниченного использования.

В дополнение к этому, были также коллекционные значки, которые игроки могли заработать. Полученные за выполнение различных действий в игре (таких как перемещение по определённым местам в каждой зоне, победа над определённым количеством врагов, исцеление союзников и нанесение урона), большинство из них не выполняли никакой функциональной цели для игроков, за исключением предоставления персонажам меток под их именами. Тем не менее, некоторые из них, называемые «Accolades», давали игрокам доступ к временным способностям и постоянным бонусам к здоровью и выносливости (игровой эквивалент очков маны или магии) и получались путем сбора других значков.

У игроков также была возможность приобрести огромное количество предметов на Paragon Market. Представленный в City of Heroes: Freedom, Paragon Market был кассовым магазином, в котором игроки могли приобрести, например, наборы питания, наборы костюмов, временные способности и усиления, переименования персонажей и их характеристики, дополнительные слоты для костюмов и доступ к игровому контенту, к которому у них обычно не было доступа. Валютой, используемой на Paragon Market, были Paragon Points, которые либо приобретались за реальные деньги через Рынок, либо начислялись в качестве бонусов для VIP-подписчиков.

Враги 
В City of Heroes было несколько групп NPC, с которыми игроки сражались в рамках случайных встреч. Многие враги были обнаружены на улицах Парагона и Разбойничьих островов, в то время как другие были обнаружены в определённых местах или районах. Были также Гигантские монстры и события зоны, которые происходили в частях города, которые были ещё более необычными, такие как гигантский осьминог Ласка в водах зоны порта Независимости или Призрак Свалки, который бродит по острову Шарк-Хед. Враги в инстансах также оценивались по более легким NPC в начале карты и более сложным врагам ближе к концу.

Окружение 
Местом действия City of Heroes был вымышленный город Парагон, расположенный в Род-Айленде в Соединенных Штатах.Город был разделен на несколько небольших районов, в которых были разные враги, постепенно увеличивающие свои уровни. Произвольное разделение на зоны объясняется в игре наличием «Военных стен», мощных силовых полей, полученных из инопланетной технологии, которые использовались для защиты различных районов города. Герои начинают с борьбы с маломощными уличными бандами в начальных зонах, прокладывая себе путь к борьбе со все более опасными угрозами, такими как организованная преступность, коррумпированные корпорации, враждебные инопланетяне и сверхъестественные ужасы, и даже в конечном итоге попадают в другие измерения, чтобы сражаться с чрезвычайно могущественными врагами.

Местом действия City of Villains были острова Разбойников, вымышленная группа островов у восточного побережья Соединенных Штатов. Там, под пристальным взглядом Лорда Отшельника и организации Арахнос, потенциальные злодеи боролись за то, чтобы сделать себе имя, пользуясь любой представившейся возможностью.

Местом действия дополнения Going Rogue была Претория, версия Парагона в параллельном измерении, где мир был разорен Хамидоном и его пожирающими Землю Легионами, и только императору Маркусу Коулу удалось принести стабильность в мир, разоренный войнами Хамидона. Наделенные сверхспособностями люди, живущие в Претории, начинают как преторы, работая на императора Коула, но решают либо присоединиться к Лоялистской фракции и остаться членом Преторианской Вооруженной Полиции, либо присоединиться к Сопротивлению и попытаться раскрыть коррупцию императора Коула (иначе известного как Тиран) и освободить человечество от его правления.

Обновления и история 
Команда разработчиков постоянно расширяла City of Heroes бесплатными загружаемыми патчами / обновлениями, а также бесплатными дополнениями к игре, получившими название «Issues» («Выпуски»). Все выпуски были доступны как для игр City of Heroes, так и (начиная с выпуска 6) City of Villains на протяжении всего срока действия игры, улучшая функции в обеих играх с каждым выпуском.

Бесплатные обновления

Платные обновления

City of Villains 
City of Villains был выпущен в 2005 году как отдельное дополнение, дополнение, для работы которого не требовалась оригинальная покупка City of Heroes. Он предлагал пять новых архетипов персонажей, которые в то время были эксклюзивными для Злодеев, новые карты и положил начало первым PvP-зонам (в отличие от Арены, которые были картами, созданными для PvP-боев) в игре. В City of Villains также можно было играть за ту же абонентскую плату, что и за доступ к City of Heroes после покупки City of Villains. Розничный ящик включал четыре CD-ROM для установки до выпуска 6, одну из четырёх фигурок злодеев HeroClix, выпущенных ограниченным тиражом, плакат с картой Rogue Isles и серийный код, который давал доступ к игре и один месяц игры. Также был включен код для 30-дневной пробной версии City of Heroes, поскольку обе игры в то время были отдельными. С 2008 года, после приобретения NCsoft интеллектуальной собственности, владение либо City of Heroes, либо City of Villains открывало оба названия без каких-либо дополнительных затрат.

Going Rogue 
City of Heroes: Going Rogue был выпущен в 2010 году. В отличие от City of Villains, Going Rogue была дополнением, а не отдельным дополнением, и для игры требовалась оригинальная игра. Going Rogue добавила систему Выравнивания, которая позволяла игрокам переключаться с Героя на Злодея, и добавила два промежуточных Выравнивания: Vigilante, когда игрок прогрессирует от Героя к Злодею, и Rogue, когда игрок прогрессирует от Злодея к Герою. Игроки с персонажами Vigilante или Rogue имели доступ как к Парагону City of Heroes, так и к Разбойничьим островам City of Villains, пока они не сменятся на Героя или Злодея. Дополнение также добавило измерение Преторианской Земли, где игроки могли начать как нейтрально настроенные Преторианцы (выбирая любой из десяти основных архетипов, доступных Героям или Злодеям), либо решив встать на сторону правящей фракции императора Коула и стать Лоялистом, либо встать на сторону Сопротивления; лояльность может меняться по мере прохождения игрока, который выбирал и выполнял миссии. Преторианские игроки также могли атаковать новых нейтральных мобов и в конечном итоге смогли бы сыграть миссию, которая позволяла им выбирать, быть Героем или Злодеем, и завершить игровой процесс в оригинальных играх. Going Rogue также предоставил доступ к четырём новым наборам силы, новым наборам костюмов и аурам, а также ввел миссии, которые начинались после победы над мобами, которые влияли на расклад игрока.

Розничные релизы и специальные издания 
 City of Heroes: Collector’s Edition: Продано в магазинах в 2005 году, оно включало установочный DVD-диск с игровым контентом до выпуска 4, постер с картой Парагона, комиксы CoH / PvP, фигурку Statesman HeroClix и серийный код, который добавлял доступ к специальной силе передвижения, значок и накидка, в дополнение к доступу к игре и одному месяцу игры. Позже был продан специальный Набор Героев, который позволил людям получить весь физический и цифровой контент, включенный в Collector’s Edition, кроме установочного диска игры.
 City of Villains: Collector’s Edition: Продаваемый в магазинах вместе со стандартным изданием игры, этот набор включал установочный DVD-диск, текущий до выпуска 6, семь эксклюзивных фигурок персонажей HeroClix из обеих игр, книгу с концепт-артом для обеих игр, промо-карту для Коллекционной Карточной Игры City of Heroes, одна из пяти предварительных колод для Коллекционной Карточной Игры, двусторонний постер игровой карты из стандартного издания и сцена драки Герои vs Злодеев, пробный серийный код CoH и серийный код, который позволял получить доступ к специальному значку костюма и плащу, в дополнение к доступу к CoV и одному месяцу игры.
 City of Heroes: Bootleg Edition: Пробная копия City of Heroes, выпущенная бесплатно в качестве рекламной копии во время City of Villains. Bootleg Edition не имел никаких специальных функций, 10-дневного демо-ключа и требовал от игрока покупки цифрового ключа для игры City of Heroes или City of Villains, чтобы играть после демо. Выпущенный во время выпуска 6, диск позволял игрокам попробовать себя либо в Героях, либо в Злодеях.
 City of Heroes & City of Villains: Good Versus Evil Edition: В эту розничную коробку входили установочный DVD-диск, выпущенный до выпуска 7, двусторонняя карта Парагона и островов Разбойников, цифровые копии выпусков с 1 по 6 комикса Top Cow’s CoH и «Pocket D VIP-пропуск», который содержал серийный код для доступа к обеим играм, месяц бесплатной игры, специальные костюмы как для Героев, так и для Злодеев, специальный значок и две особые способности. Этот серийный код позже был доступен в цифровом виде.
 City of Heroes: Architect Edition: Это издание игры включало установочный DVD-диск, выпущенный до выпуска 14 для ПК и Mac, краткое руководство, карту из Издания Good Versus Evil и код активации для unified games, один месяц бесплатной игры и доступ к одному из первых двух паков Super Booster. Позже для того же контента была доступна покупка только в цифровом формате.
 City of Heroes Going Rogue: Complete Collection: Выпущенное в 2010 году вместе со стандартной версией игры, это издание включало в себя City of Heroes, City of Villains и добавляло доступ к уникальным игровым костюмам, аурам, эмоциям и уникальной силе невидимости в дополнение к доступу ко всему контенту доступной со стандартной игры Going Rogue. Заказ этого издания от GameStop включал в себя эксклюзивные улучшения мощности.

Бустер-паки 
Начиная с 2008 года, «Бустер-паки» также периодически выпускались в связи с выпуском обновлений. Бустер-паки не функционировали как расширения (добавляя контент в игру), а скорее добавляли дополнительные наборы костюмов к созданию персонажа и пользовательскому интерфейсу игры и были доступны в магазине NCsoft за единовременную плату. Хотя каждый из этих наборов был тематизирован в соответствии с их одноимённым вариантом персонажа в игре (до сих пор происхождения персонажа и наборы сил), их функции могли быть применены к любому персонажу или всем в учётной записи игрока, независимо от их фактического происхождения, архетипа или способностей.

Также был пакет «Мини-бустер» для покупки внутриигрового реактивного ранца на 30 дней реального времени. По состоянию на 30 августа 2011 года Бустер-паки больше не были доступны для продажи на веб-сайте NCsoft. В то время как части костюма все ещё были доступны на Paragon Market под названиями Бустер-пак за одну цену, престижные силы и эмоции были отделены от пакетов в качестве дополнительной покупки.

Супер-паки 
24 февраля 2012 года супер-паки Героев и Злодеев были представлены на Paragon Market после того, как игроки получили отзывы о бета-версии программы. Супер-паки содержали пять карт, которые переворачивались (при открытии колоды), чтобы показать случайные предметы, предоставленные учётной записи игрока в качестве предмета персонажа (один персонаж на учётную запись получает предмет), или, в случае частей костюма или престижных сил, награда применяется по всей учётной записи.

Супер-паки были во многом как лотерейная мини-игра, в которой предлагались две карты, дающие обычные награды, и по одной карте, каждая из которых предлагала необычную, редкую и ультра редкую награду. Во всем наборе было 205 возможных наград, из которых 92 % были повторяемыми (Части Костюма и Временные Силы, которые предоставляются только один раз для каждой учётной записи.)

Супер-паки продавались на Paragon Market в количестве 1, 12 или 24 использования каждый. Супер-паки не были доступны во время игры (Бесплатные игроки не могли их получать или использовать), и как Премиум-игрок, Супер-пак мог предоставлять награды, которые вы могли бы сохранить, но не могли претендовать или использовать, пока не разблокируете его на Paragon Market или через программу Paragon Rewards.

Паки на виртуальные предметы 
Было выпущено несколько наборов внутриигровых предметов, позволяющих игрокам получать внутриигровые предметы из избранных выпусков игры по более низкой цене, чем выкуп названия по розничной цене. Паки предметов содержали только предметы при выпуске Издания и не включали в себя предметы свободного игрового времени или (в случае дополнений) добавленный игровой контент, для использования которого требуется покупка расширения.

 Пак предметов Good versus Evil Edition включал в себя Jump Jet Travel Power, Pocket D Teleport power и специальные наборы костюмов на тему Героя и Злодея.
 Пак предметов Mac Special Edition, в который вошли все элементы костюма из набора Valkyrie и Mission Transporter power.
 Пак предметов Going Rogue, который включал наборы костюмов Alpha и Omega и силу Shadowy Presence.
 Пак Wedding включал в себя серийный код, впервые проданный в День Святого Валентина в 2008 году и добавлял в игру специальные костюмы и эмоции на свадебную тематику.
 Пак Party был выпущен в конце сентября 2010 года. В него вошли эмоции персонажей на тему вечеринки.

По состоянию на 30 августа 2011 года виртуальные наборы предметов больше не были доступны для продажи на веб-сайте NCsoft. Отдельные части костюмов и сил были доступны через внутриигровой магазин.

Праздничные события 
Команда разработчиков City of Heroes также инициировала мероприятия, основанные на североамериканских и европейских праздниках и обрядах, начиная с Хэллоуина в 2004 году, за которым последовало Зимнее мероприятие (в конечном итоге ставшее главным событием рождественской тематики) и новейшее празднование — День Святого Валентина. Возможные изменения в праздничных мероприятиях включали добавление мирового события Зомби-апокалипсиса во время Хэллоуина и лыжного склона внутри Pocket D во время праздников. В праздничные мероприятия выдавали памятные значки при входе в систему, а также можно было получить тематические значки, заработав, участвуя во внутриигровых событиях.

Годовщина 
City of Heroes удостоился памятного значка в свой юбилейный месяц май и часто планировал специальные мероприятия и сюрпризы в течение мая. В пятую годовщину игры 28 апреля 2009 года и в тот же день во время шестой годовщины 2010 года по всей игре во всех зонах появилась вспышка гигантских монстров всех типов, которых игроки должны были победить в течение 24 часов.

City of Hero 
Корейская открытая бета-версия City of Heroes под названием City of Hero (, Siti Obeu Hieoro), была запущена 18 января 2006 года. Однако официальный релиз игры был отменен. Корейская команда CoH отправила своим игрокам купон на учётную запись на серверах США в качестве компенсации.

Серверы 
В City of Heroes и City of Villains работало несколько серверов. Серверы были разделены между североамериканским и европейским рынками, с отдельными европейскими серверами с языковой локализацией для носителей немецкого и французского языков. Североамериканские серверы базировались в Далласе, штат Техас, в то время как европейские серверы были перенесены из Германии на новый сайт в США в ноябре 2010 года.

Отзывы 

В Соединенных Штатах City of Heroes было продано 330 000 копий (13,8 миллиона долларов) к августу 2006 года, после его выхода в апреле 2004 года. Это была 53-я самая продаваемая компьютерная игра в стране в период с января 2000 по август 2006 года.

В 2004 году Computer Gaming World поприветствовал игру, заявив: «City of Heroes вдыхает мощный порыв свежего воздуха во все более затхлый мир MMO с мечом и магией». PC Gamer, Game Informer, GameSpy и несколько других отраслевых журналов похвалили City of Heroes за её прорыв в жанре супергероев и поставили игре высшие или почти высшие оценки по всем направлениям.

В 2009 году IGN, The Escapist и Allakhazam похвалили «City of Heroes: Architect Edition», в которой была добавлена возможность создавать миссии.

Игра получила дополнительную похвалу, потому что персонажи неактивных игроков не были удалены, даже если подписка игрока была отменена или неактивна в течение длительного периода времени. В преддверии выхода City of Villains 10 октября 2005 года Cryptic объявила, что с 24 октября 2005 года имена персонажей ниже 35 уровня на аккаунтах, которые были неоплачены и неактивны более 90 дней, будут помечены как незарегистрированные, что позволит новым пользователям использовать это имя. Сам персонаж оставался нетронутым, а игроку, потерявшему имя своего персонажа, была предоставлена возможность выбрать новое. Эта политика была приостановлена 4 мая 2006 года, потому что анализ данных Cryptic показал, что очень немногие имена больше используются таким образом; Cryptic заявила, что уведомление за 30 дней будет дано до будущих изменений в политике имен. 31 июля 2007 года Cryptic объявила, что политика имен вернется в силу с 29 августа 2007 года, но будет применяться только к персонажам ниже 6 уровня.

Награды 
Computer Games Magazine назвал City of Heroes девятой лучшей компьютерной игрой 2004 года. Редакторы написали: «Доминируют игры, в жанре которых пытаются быть для всех людей и в конечном итоге не делают ничего особенного, это особенно освежает».Она заняла второе место в номинациях GameSpot 2004 года как «Лучшая Многопользовательская Онлайн-игра» и «Самая Удивительно Хорошая Игра».

 Ten Ton Hammer: Лучшее Сообщество 2012 года
 Beckett Massive Online Gamer: Лучшая Научно-фантастическая / Супергеройская Игра 2009 года
 Massively.com: Самая Улучшенная Игра 2008 года
 Computer Gaming World: MMORPG Игра 2004 года
 Spike TV 2004 Video Game Awards: Игра MMORPG Года
 GameSpy: Игра Месяца — май 2004, Выбор Редактора — май 2004
 Billboard 2004 Digital Entertainment Conference & Awards: Игра Года для ПК или Консоли, Многопользовательская Игра Года
 Wargamer: Награда за Выдающиеся Достижения
 Games Magazine: Игра Года 2004
 Computer Games Magazine: Выбор Редактора — Август 2004 года
 Computer Gaming World: Выбор Редактора — Август 2004 года
 Game Informer: Компьютерная игра месяца — Выпуск за июль 2004 года
 Loadedinc: Награда за Горячую Недвижимость
 Actiontrip: Выбор Редактора
 Warcry: Лучшее Дополнение—City of Villains—E3 2004
 IGN: Выбор Редактора
 GameSpot: Компьютерная Игра Месяца — май 2004
 GameSpy: Игра Месяца — май 2004
 GameSpy: Выбор Редактора
 E3 2003 Game Critics Awards: Лучший Многопользовательский Онлайн
 Game Revolution Best of E3 2003: Лучшая Онлайн-игра

Подписка 
Как и в большинстве других MMORPG того времени, игроки должны были подписаться на City of Heroes, заплатив издателю (NCsoft) ежемесячную плату, чтобы продолжать играть в City of Heroes. Часть средств пошла на поддержку постоянной «живой» команды, которая разрабатывала дополнительный контент для игры; другая часть поддерживала значительные затраты на обслуживание сервера и ширину полосы частот. Плата после выпуска 6 включала участие в любой из игр франшизы «City of» или в обеих сразу по одинаковой цене. Однако после слияния названий в 2008 году это стало спорным вопросом, поскольку любой игрок одной из игр мог получить доступ к противоположной игре, не покупая её.

Продолжающие активную подписку также имели право на «Награды ветеранов». Система вознаграждала игроков костюмами, дополнительными способностями, базовыми предметами супергруппы, возможностями прокачки и другими второстепенными внутриигровыми привилегиями для всех персонажей (как Героев, так и Злодеев) на любом сервере, привязанном к активной подписке. Неактивные аккаунты не получали время для получения Наград Ветеранов.

С 2009 года игроки, просматривающие City of Heroes, могли подписаться на 14-дневный пробный ключ без подписки на игру, без получения внутриигрового реферала или использования кредитной карты. Определённые функции, такие как чат, торговля, членство в группах и повышение уровня, были ограничены, чтобы помешать игрокам / группам, эксплуатирующим пользователей, использовать пробные учётные записи для дальнейшей торговли реальными деньгами, что NCsoft запретила в игре. По истечении 14 дней пробному игроку необходимо будет купить игру и подписаться на последующие месяцы, чтобы продолжить игру.

По состоянию на сентябрь 2008 года у City of Heroes было около 124 939 подписчиков в США и Европе, согласно финансовым отчетам, опубликованным NCsoft в ноябре 2008 года.

20 июня 2011 года City of Heroes анонсировала модель подписки City of Heroes: Freedom, которая была реализована в сентябре 2011 года. Серверы были бесплатными для игры, с ограничениями на то, к чему могли получить доступ свободные игроки. Игроки, у которых истек срок действия подписки, станут Премиум-игроками и получат доступ ко всему, что у них было раньше, но будут ограничены тем, к чему они смогут получить доступ в будущих обновлениях игры, если только они не подпишутся на VIP-подписку. VIP-подписка добавила бесплатный доступ к игровому контенту Going Rogue и ежемесячную систему VIP-вознаграждений (в отличие от ежеквартальных выпусков в Наградах Ветеранов). Существовал также внутриигровой рынок, где все игроки могли приобретать баллы для приобретения дополнений к игре; VIP-подписчикам выдавалась ежемесячная стипендия из этих баллов без дополнительной оплаты.

Другое

Романы 
Первый роман City of Heroes Роберта Вайнберга, «The Web of Arachnos», был опубликован CDS Books (издательство Perseus Publishing Group) в октябре 2005 года. В романе рассказывается о предыстории Statesman и Lord Recluse, центральных знаковых персонажей франшиз City of Heroes и City of Villains. Второй роман, «The Freedom Phalanx», написанный Робином Лоуссом, был выпущен в мае 2006 года и подробно описал переформирование команды героев «Фаланга свободы» в 1980-х годах. История сосредоточена на неоперившихся героях Positron и Synapse, но также включает Manticore, Сестру Psyche и Statesman. Из злодеев в книгу были включены Lord Recluse, Доктор Null, Королева Теней и Revenant. Художник Джордж Перес предоставил обложки для первых двух романов, а также дал свое имя одной из ранних областей самой игры — Perez Park. Третий роман под названием «The Rikti War» был анонсирован CDS в то время, когда был опубликован первый роман, с запланированной датой выхода в августе 2006 года. По сообщениям, книга должна была охватывать эпическую межпространственную войну между Землей и родным миром Рикти, однако позже книга была отменена. Джеймс Лоудер был редактором и упаковщиком романов City of Heroes для компакт-дисков.

Комиксы 

Чтобы связать с игрой, NCsoft выпустила две оригинальные серии комиксов, в которых были представлены различные персонажи из самих игр. В оригинальной серии издательства Blue King были представлены герои/соседи по комнате Apex и War Witch со своим соседом Horus. В более поздних сериях от издателя Top Cow были представлены фирменные герои и злодеи как из City of Heroes, так и из City of Villains, такие как Statesman, Positron, Lord Recluse, и Ghost Widow, а также сценарии известных создателей комиксов Марка Уэйда, Троя Хикмана и Дэна Юргенса. Обе серии изначально были бесплатными для подписчиков игр, но позже они были предоставлены за дополнительную плату вместе с игрой, а затем бесплатно в цифровом формате на официальном сайте City of Heroes. Серия Blue King вышла в 12 выпусках, после чего серия Top Cow вышла ещё в 20 выпусках, закончившись в июле 2007 года.

Коллекционная карточная игра 

Alderac Entertainment Group также работала с CoH над созданием коллекционной карточной игры с персонажами из игры, а также с несколькими оригинальными персонажами. Веб-сайт игры также позволял игрокам создавать своего собственного онлайн-персонажа, совместимого с карточной игрой.

Ролевая игра 
Команда City of Heroes работала с Eden Studios, Inc. над созданием настольной ролевой игры. В то время как была выпущена бесплатная предварительная версия игры, игра была отложена на неопределенный срок из-за аннулирования лицензии Fox на их ролевые игры Buffy the Vampire Slayer и Angel. Владелец Eden Джордж Василакос позже сделал заявление в 2008 году, что они ждут информации от правообладателей, но после этой даты никаких новостей не появилось.

Heroclix 
Различные коллекционные издания City of Heroes и City of Villains включали эксклюзивные фигурки персонажей HeroClix из игры. Среди них были Statesman (без плаща), Manticore, Ghost Widow, Lord Recluse, Positron, Black Scorpion и Mako. Существовала также отдельная, выпущенная ограниченным тиражом версия Statesman в плаще.

Кино и телевидение 
В июне 2007 года было объявлено, что продюсер фильма «Трансформеры» Том ДеСанто приобрел право снимать фильмы и телевизионные шоу по мотивам франшизы City of Heroes. В феврале 2008 года было объявлено, что ДеСанто действительно начал подготовку к фильму. Было опубликовано краткое описание сюжета, в котором подробно говорилось, что действие самого фильма происходит во время первой Войны Rikti.

Судебный процесс 
В ноябре 2004 года Marvel Comics подала иск против разработчика City of Heroes Cryptic Studios, издателя NCsoft и администратора игры NC Interactive (NCI), утверждая, что игра не только разрешала, но и активно продвигала создание персонажей, нарушающих авторские права и торговые марки, принадлежащие Marvel. В иске требовался неуказанный ущерб и судебный запрет на прекращение дальнейших продаж и закрытие игры.

Игра включила в свое пользовательское соглашение строгие формулировки, запрещающие такую деятельность. Он запрещал создание потенциально нарушающих авторские права символов, и было известно, что NCI переименовывает или «обобщает» такие символы. Пользовательское соглашение дополнительно обязывало игроков возмещать NCI и её аффилированным лицам убытки от претензий третьих лиц о нарушении и требовало либо предоставления NCI исключительного права собственности на контент, созданный игроком, включая персонажей, либо гарантии того, что сторонний владелец прав на контент, который использовал игрок, дал разрешение. Однако было неясно, является ли это разрешение эксклюзивным назначением или неисключительной лицензией.

Подсудимые ответили, что иск был несерьезным, и хотя многие аналитики в области интеллектуальной собственности согласились с этим, другие отметили, что закон о товарных знаках структурирован таким образом, что, если Marvel считает, что их товарные знаки нарушаются, у них нет другого выбора, кроме как подать иск, независимо от его исхода, чтобы сохранить знаки. По крайней мере, один отметил сходство с делом Fonovisa, Inc. v.Cherry Auction, Inc., в котором компания, которая управляла блошиным рынком, была успешно привлечена к ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности, потому что продавец продавал контрабандные записи на этом блошином рынке. Хотя Cherry Auction не продавал напрямую предметы, нарушающие авторские права, суд постановил, что он несет косвенную или субсидиарную ответственность.

Впоследствии Marvel признала, что некоторые из предположительно нарушающих права персонажей, упомянутых в доносе, были созданы собственными следователями Marvel. В марте 2005 года суд исключил эти доказательства из доноса. Суд также отклонил с предубеждением некоторые претензии Marvel. Отклоненные претензии включали все косвенные обвинения в нарушении прав на товарные знаки, поскольку Marvel не заявляла о коммерческом использовании знаков игроками игры. Коммерческое использование является обязательным элементом нарушения в соответствии с американским законодательством о товарных знаках.

12 декабря 2005 года все оставшиеся претензии были урегулированы на нераскрытых условиях. Операторы игры утверждали, что урегулирование не требовало изменений в движке создания персонажей.

Несмотря на судебный процесс, в октябре 2006 года Marvel Comics выбрала Cryptic Studios для разработки собственной супергеройской MMORPG для Windows Vista и Xbox Live под названием Marvel Universe Online. Альянс удивил игроков, но разработчик Мэтт «Позитрон» Миллер заверил фанатов на официальном сайте Cryptic, что разработка и сопровождение обеих игр будут продолжаться отдельно. Позже это было доказано полным разделением между City of Heroes и Cryptic Studios. Marvel Universe Online в конечном итоге была отменена Microsoft.

Приобретение и новая студия 
6 ноября 2007 года NCsoft объявила, что возьмет на себя управление как City of Heroes, так и City of Villains. В рамках стремления к дальнейшему развитию City of Heroes компания также объявила о создании новой студии разработки, посвященной новым играм, а также о своей заинтересованности в распространении и администрировании своих будущих работ после запуска. Эта новая команда была сосредоточена на ключевых членах команд Cryptic и NCsoft City of Heroes /Villains, которые приняли предложение NCsoft присоединиться к их новой студии в Северной Калифорнии. Продажа IP-адреса City of Heroes предоставила Cryptic Studios свободу работать над своей новой супергеройской MMORPG (на данный момент гибрид RPG /Action) Champions Online, не опасаясь конфликта интересов.

Вскоре после получения полного права на собственность NCsoft предоставила всем существующим и бывшим владельцам аккаунтов City of Heroes доступ к обеим играм (City of Heroes и City of Villains). Это позволило всем игрокам-героям получить доступ к Супербазам, для которых первоначально требовалась предварительная покупка с момента релиза выпуска 7 до выпуска 10, и которые больше не требовались с выпуска 11. Перед покупкой NCsoft разрешила игрокам с подпиской или временной картой для City of Heroes иметь такой же доступ и к City of Villains (по самой низкой цене, 14,99 доллара США покрывали доступ к обеим играм в течение месяца), независимо от того, приобрели они другое название или нет. Это всё ещё соблюдалось после того, как все аккаунты, у которых был только City of Heroes, получили бесплатный доступ к City of Villains. В пресс-релизе в июле 2008 года NCsoft объявила об успешном завершении предоставления всех копий City of Heroes или City of Villains доступом к другой игре (в нём утверждалось, что недавно приобретённые розничные коробки с одним названием не смогли успешно разблокировать другую игру при активации).

14 апреля 2009 года NCsoft NorCal официально сменила свое название на Paragon Studios, чтобы стать полностью принадлежащей NCsoft дочерней компанией-разработчиком (аналогично Destination Games и ArenaNet), посвященной City of Heroes. Paragon Studios была зачислена вместе с Cryptic Studios на веб-сайте и веб-сайтах NCsoft для разработки игры.

Рекомендации

Общие ссылки 
 City of Heroes, Официальное руководство по игре PRIMA, Крис МакКаббин и Кристофер Пинкард, Prima Games (2004). ISBN0-7615-4516-6
 City of Heroes Binder, Официальное руководство по игре PRIMA, Эрик Милонис, Prima Games (2005),
 City of Heroes/City of Villains Bind, Макро руководство и Руководство по эмоциям, «Shenanigunner» (2006—2009, регулярно обновляется)

Ссылки 
 

Игры на движке PhysX
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные в США
Игры о супергероях
Приложения, использующие Qt
Игры для macOS
Компьютерные игры Free-to-play
Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра
Компьютерные игры 2004 года
Страницы с непроверенными переводами